Тепелена:

 Тепелена — город в Южной Албании в исторической области Эпир в префектуре Гирокастра.
 Тепелена — один из 36 округов Албании.